Marcelinensi – abitanti di Marcelino Ramos
Marcelinensi – abitanti di Marcelino Vieira